Bancroft peut faire référence à :

Patronyme 

 Ann Bancroft, née en 1955, enseignante et exploratrice polaire américaine, 
 Anne Bancroft (1931-2005), de son vrai nom Anna Maria Louisa Italiano, actrice et réalisatrice américaine,
 Cameron Bancroft, né en 1967, acteur canadien,
 Cecil Bancroft (1839-1901), né à New Ipswich, éducateur américain et 8 principal de la Phillips Academy
 Edward Bartholomew Bancroft (1745-1821), chimiste et espion britannique,
 Edward Nathaniel Bancroft (1772-1842), médecin et un naturaliste britannique, fils du précédent
 George Bancroft (1800 – 1891), historien et homme politique américain,
 George Bancroft (1882-1956), acteur américain,
 Hubert Howe Bancroft (1832 – 1918), historien et ethnologue américain, 
 Huldah Bancroft (?-1966), biostatisticienne américaine, 
 John ‘Jack’ Bancroft (1879 - 1942), joueur international gallois de rugby à XV,
 Steve Bancroft, né en 1970, joueur de hockey sur glace canadien,
 William Bancroft dit Le beau Billy (1871 - 1959) joueur international gallois de rugby à XV, frère de John 'Jack'.

 Famille Bancroft, famille américaine, ancien propriétaire de la Dow Jones & Company et du Wall Street Journal

Toponyme 

 Bancroft, ville de l'État du Dakota du Sud ;
 Bancroft, ville de l'État de l'Idaho ;
 Bancroft, localité de l'État de l'Iowa ;
 Bancroft, ville américaine située au Kentucky ;
 Bancroft, ville de l'État du Maine ;
 Bancroft (Virginie-Occidentale) ;
 Bancroft (Ontario) ;
 Cratère Bancroft, un cratère lunaire.

Autres 
 
 Pomme Bancroft, un cultivar de pommier obtenu à Ottawa en 1935
 Filariose de Bancroft, maladie tropicale parasitaire
 Bancroft : série policière britannique diffusée en 2017

Notes 

Homonymie de localités aux États-Unis